Casazze ima više značenja:
 Casazze, Mantua
 Casazze, Verona